Robin Leamy (1934-2022) – nowozelandzki duchowny rzymskokatolicki, biskup
 Robin Leamy (ur. 1961) – amerykański pływak